Locking (North Somerset) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Somerset, w dystrykcie North Somerset
 locking – styl taneczny
 locking – termin informatyczny